Алекса́ндр Ива́нович Бело́в:
 Белов, Александр Иванович (1914—1975) — советский учёный-экономист, ректор Алма-Атинского института народного хозяйства.
 Белов, Александр Иванович (1876—1940) — русский генерал-майор.
 Белов, Александр Иванович (1904—1944) — советский генерал-майор. Белов, Александр Иванович — ударник труда, кавалер Ордена Ленина (1931)